Als Carl-Schurz-Medaille werden folgende nach Carl Schurz benannte Auszeichnungen bezeichnet:
 Carl-Schurz-Medaille, vergeben von der Stadt Erftstadt, siehe Carl-Schurz-Medaille (Erftstadt)
 Carl-Schurz-Medaille, vergeben von der Gesellschaft „PRO ACADEMIA e. V.“, siehe Carl-Schurz-Medaille (PRO ACADEMIA)